Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Ryżow – rosyjski lekkoatleta
 Michaił Ryżow – radziecki polityk i wojskowy
 Nikita Ryżow – radziecki polityk i dyplomata